Eleusis (joc), joc de cartes de lògica 
 Eleusis (fill d'Hermes), heroi grec 
 Misteris d'Eleusis, conjunt de rituals grecs del culte a Demèter i Persèfone 
 Toponímia:
 Eleusis (districte), antic districte de l'Àtica 
 Eleusis (ciutat), antiga ciutat de l'Àtica vinculada al culte grec del mateix nom, actualment un suburbi d'Atenes